Allsvenskan 2008/2009 kan syfta på:

Allsvenskan i bandy 2008/2009
Allsvenskan i bandy för damer 2008/2009
Allsvenskan i handboll för herrar 2008/2009
Hockeyallsvenskan 2008/2009